Lenners ist der Familienname folgender Personen:

 Claude Lenners (* 1956), luxemburgischer Komponist
 Rudy Lenners (* 1952), belgischer Schlagzeuger